USAR steht für:
 United States Army Reserve, die Reserve der United States Army
 Urban Search and Rescue, englisch für Suchen und Retten in bewohnten Gebieten

US-AR steht für:
 , ISO-3166-2-Code des US-amerikanischen Bundesstaates

Siehe auch:
 Ussar

USAR